Garrigues kan syfta på:

Personer 

 Anabel Medina Garrigues  (född 1982), spansk tennisspelerska
 Charles Harris Garrigues (1903–1974), amerikansk författare och journalist
 Henry Jacques Garrigues (1831–1912), danskamerikansk läkare
 Malvine Garrigues (1825–1904), portugisisk-tysk operasångerska (sopran)

Geografi

Frankrike
 Garrigues, Hérault, fransk kommun i departementet Hérault
 Garrigues, Tarn, fransk kommun i departementet Tarn
 Garrigues-Sainte-Eulalie, fransk kommun i departementet Gard

Spanien
 Garrigues, Katalonien, en comarca i provinsen Lleida i Spanien

Se även 

 Garrigue